Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Boris Pašanski che ha battuto in finale Éric Prodon 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Dieter Kindlmann (semifinali)
 Michal Mertiňák (primo turno)
 Marc Gicquel (quarti di finale)
 Boris Pašanski (Campione)

 Viktor Bruthans (secondo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Andrés Dellatorre (secondo turno)
 Filip Prpic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2004